2015 TEGERA® STOCKHOLM FIM SPEEDWAY GRAND PRIX – dziesiąta impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2015. Zawody odbyły się 26 września 2015 na Friends Arena w Solnie.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Antonio Lindbäcka. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Fredrik Lindgren i Kim Nilsson.

Ze względu na kontuzję w zawodach nie mógł wystąpić Jarosław Hampel. Jako zmiana kwalifikowana pojechał: Peter Kildemand.

 (#33)  Jarosław Hampel → (#19)  Peter Kildemand

Losowanie pozycji startowych odbyło się 25 września.

Wyniki 

Bieg po biegu:
 Hancock, Harris, Jepsen Jensen, Doyle (d)
 Jonsson, Kildemand, Lindbäck, Jonasson
 Iversen, Janowski, Kasprzak, Woffinden
 Batchelor, Pedersen, Holder, Žagar
 Holder, Woffinden, Harris, Jonsson
 Iversen, Žagar, Jonasson, Jepsen Jensen
 Hancock, Janowski, Lindbäck, Batchelor
 Kildemand, Doyle, Pedersen, Kasprzak
 Janowski, Pedersen, Harris, Jonasson
 Jonsson, Kasprzak, Jepsen Jensen, Batchelor
 Woffinden, Kildemand, Hancock, Žagar
 Doyle, Iversen, Lindbäck, Holder
 Lindbäck, Kasprzak, Harris, Žagar
 Jepsen Jensen, Kildemand, Janowski, Holder
 Jonsson, Hancock, Iversen, Pedersen
 Jonasson, Woffinden, Batchelor, Doyle (d)
 Harris, Iversen, Batchelor, Kildemand
 Woffinden, Pedersen, Jepsen Jensen, Lindbäck
 Hancock, Jonasson, Kasprzak, Holder
 Doyle, Žagar, Janowski, Jonsson
 Półfinały:
 Janowski, Hancock, Jonsson, Doyle
 Woffinden, Iversen, Harris, Kildemand (w)
 Finał:
 Woffinden, Hancock, Iversen, Janowski

Klasyfikacja po zawodach

Przypisy

Zobacz też 

 Sport żużlowy

Linki zewnętrzne 
 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Sztokholm
2015
2015 w Szwecji